

Cinema 
 Machuca – film cileno del 2004 scritto e diretto da Andrés Wood

Persone 
 Alexis Machuca (1990) – calciatore argentino
 Juan Machuca (1951) – ex calciatore cileno
 Linda Machuca (2001) – lottatrice argentina
 Manuel Machuca (1924-1985) – calciatore cileno
 Pedro Machuca (1485-1550) – architetto e pittore spagnolo